Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Nicole Vaidišová che ha battuto in finale Tatiana Golovin che si è ritirata sul punteggio di 7-6(4), 3-2.

Teste di serie

 Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Nicole Vaidišová (campionessa)
 Tatiana Golovin (finale)
 Marija Kirilenko (semifinali)

 Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Gisela Dulko (secondo turno)
 Shinobu Asagoe (secondo turno)
 Sania Mirza (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2005